Horvátország
Gornje Taborište falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében
Gornje Taborište falu Szluin községben, Károlyváros megyében